Sivertsen ist der Familienname folgender Personen:
 Eirik Sivertsen (* 1971), norwegischer Politiker
 Erling Sivertsen (1904–1989), norwegischer Zoologe
 Geir Inge Sivertsen (* 1965), norwegischer Politiker
 Halvdan Sivertsen (* 1950), norwegischer Liedermacher
 Helge Sivertsen (1913–1986), norwegischer Diskuswerfer und Politiker
 Holger Sivertsen (1937–2011), grönländischer Politiker (Atassut)
 Jakob Sivertsen (* 1943), grönländischer Politiker (Atassut)
 Karl Sivertsen (* 1877), grönländischer Landesrat

 Marius Sivertsen (1906–1987), grönländischer Fischer, Erfinder und Mitglied des Grönländischen Landesrats
 Sigvard Sivertsen (1881–1963), norwegischer Turner
 Sture Sivertsen (* 1966), norwegischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Sivertson